Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (мужчины) на летних Олимпийских играх 2012 года состоялись 30 июля — 31 июля в Водном центре.

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований новых рекордов установлено не было.

Медалисты

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012